Mit Dickies werden bezeichnet:

Eine Marke der Williamson-Dickie Manufacturing Company, USA
Eine US-amerikanische Punkband aus Kalifornien, siehe The Dickies

Siehe auch:
 Dickie